Натиг Алиев:
 Алиев, Натик Кямал оглы (род. 1958) — азербайджанский скульптор.
 Алиев, Натиг Агаами оглу (1947—2017) — азербайджанский государственный деятель.